Porte de Saint-Cloud – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVI arrondissement
 Porte de Saint-Cloud – stazione della metropolitana di Parigi